Horvátország
Grabrovec falu Zabok községben, Krapina-Zagorje megyében

Szlovénia
Grabrovec falu  Metlika községben, Délkelet-Szlovénia régióban